Il doppio del torneo di tennis Belgrado Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dušan Vemić e Lovro Zovko che hanno battuto in finale Jaroslav Levinský e Tomáš Zíb per walkover.

Teste di serie 

 Dušan Vemić /  Lovro Zovko (Campioni)
 Emilio Benfele Álvarez /  Oliver Marach (quarti di finale)

 Mosè Navarra /  Orlin Stanojčev (semifinali)
 Petr Dezort /  Alexander Waske (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Belgrado Challenger 2002